Валерий Гурьянов: Гурьянов, Валерий Алексеевич (1936—2017) — советский кинорежиссёр и сценарист, педагог, актёр.
 Гурьянов, Валерий Константинович (род. 1946) — советский и российский реставратор.